bietzandvleugeltje
 distelzandvleugeltje
 ganzenvoetzandvleugeltje
 grijs zandvleugeltje
 kwelderzandvleugeltje
 meldezandvleugeltje
 schorzandvleugeltje
 tijmzandvleugeltje
 variabel zandvleugeltje
 vlekzandvleugeltje
 zeekraalzandvleugeltje